Tavelsjö ByaNät är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna själva. Föreningen äger ett fiberoptiskt bredbandsnät som är ett av landets största i sitt slag. Nätet omfattar ca 250 kvadratkilometer. Mellan utposterna är det ca 25 kilometer. Totalt har Tavelsjö ByaNät 255 kilometer fiberkabel nedgrävd. Totalt handlar det om sammanlagt ca 4500 kilometer fiber. Den ekonomiska föreningen - som är en av de företagsformer som finns i Sverige – hade årsskiftet 2010/2011 639 medlemmar. Totalt omfattas ett 80-tal byar i de tre kommunerna Umeå, Vindeln och Vännäs.

Bygget började i augusti år 2002. Under år 2004 driftsattes de sista i den första utbyggnadsetappen. Bredbandsnätet har i huvudsak finansierats av medlemmarna själva via en medlemsinsats. I samband med de första utbyggnadsetapperna fick föreningen ekonomisk medfinansiering från stat och kommun på cirka 15 procent. Efter detta har varje ny anslutning finansierats hel med privata medel. Utöver medlemsinsatsen finns det en månadsavgift som täcker kostnaderna för Internetaccess, drift, underhåll och reinvesteringar. Tekniken medger för närvarande en högsta teoretisk kapacitet på 100 Mbit/s. Det område som nätet täcker omfattar cirka 850 hushåll med fast boende. Det innebär att det finns en potential för fler anslutningar.

Föreningen hanterar sin första-linjen-support i egen regi. Vissa medlemmar har särskild kompetens som används för att hantera utsättning av kanalisation, avhjälpning av vissa fel och konfigurering av teknisk utrustning. För mer omfattande problem köps lämpliga tjänster in.

Källor
Källa: Publicerade artiklar på http://www.tavelsjo.se samt verksamhetsberättelser sedan år 2003 som fastställts av årsstämmor.

Externa länkar
Byanätets webbplats

Västerbottens län
Svenska internetleverantörer
Portal: Internet i Sverige